Als Tafelspitz bezeichnet man:

 ein Teilstück des Rindfleischs, siehe Tafelspitz (Fleisch)
 ein Fleischgericht, siehe Tafelspitz (Gericht)
 eine österreichische Gastronomieauszeichnung, siehe Tafelspitz (Auszeichnung)
 eine österreichische Komödie, siehe Tafelspitz (Film)
 eine Art, Servietten zu falten, siehe Tafelspitz (Serviette)